Codogno – comune italiano della provincia di Lodi, in Lombardia
 R.C. Codogno 1908 Associazione Sportiva Dilettantistica – società calcistica italiana
 Codogno Baseball '67 – squadra di baseball italiana
 Incidente ferroviario di Codogno – fatto di cronaca del 1957 avvenuto in Italia
 Stazione di Codogno – stazione ferroviaria italiana
 Stazione meteorologica di Codogno – stazione meteorologica italiana 
 Torrente Valle Codogno – corso d'acqua in provincia di Sondrio, in Lombardia
 Maurizio Codogno – allenatore di calcio e calciatore italiano